

Algemeen

Defensie 
 Term voor de krijgsmacht in het algemeen.
 landmacht (algemeen), de landstrijdkrachten 
 leger (eenheid),  een militaire eenheid bestaande uit twee of meer legerkorpsen.

Andere betekenissen verwijzen naar de oude betekenis ligplaats, zie ook Legerkamp.

Mechanica 
Leger is een synoniem voor lager, een 'drager' voor een as.

Biologie 
Een leger is een ligplaats van allerlei dieren: hazenleger, vossenleger, hertenleger, zie leger (dierenverblijf).

Natuursteen 
Het groefleger of kortweg leger van natuursteen is de afzettingsrichting van een gesteente in de groeve

Toponiem 
Saint-Léger, doorverwijspagina
Métro Léger de Charleroi, een metrostation
Villard-Léger, een Franse plaats

Personen

Frankrijk 
Alexis Léger (1887 - 1975), dichter en diplomaat, onder het pseudoniem Saint-John Perse.
Danièle Hervieu-Léger, schrijver
Fernand Léger (1881–1955), schilder, graficus en filmmaker
Jack-Alain Léger, schrijver
Jean-Marc Léger, (1959 - ) schilder en beeldhouwer, onder het pseudoniem PilotMotiv
Leodegarius of Léger (omstreeks 616 – 679), Frankische heilige
Lucien Léger, crimineel
Paul Léger, leadsinger van de band Les Fatals Picards
Raymond Léger, uitvinder van toepassingen van zonne-energie
Sébastien Léger, componist van elektronische muziek

Canada 
Clément Léger, politicus
Cléophas Léger, politicus
Édouard Léger, politicus
Édouard-H. Léger (1866-1892), politicus
Jean-Marc Léger, schrijver
Jules Léger, broer van de kardinaal, gouverneur
Léon Léger, architect
Marcel Léger, politicus
Nicole Léger, politica
Omer Léger, politicus
Paul-Émile Léger, kardinaal
Paul-Émile Léger (1904–1991), rooms-katholieke kardinaal en aartsbisschop van Montreal (1950-1967)
Viola Léger, actrice